WVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walvis Bay (Namibia)